А́нджей Пото́цкий:
 Потоцкий, Анджей (ок. 1553—1609) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, ротмистр королевский, каштелян каменецкий.
 Потоцкий, Анджей (после 1618—1663) — польский военный и государственный деятель, воевода брацлавский, староста винницкий, обозный великий коронный.
 Потоцкий, Анджей (?—1691) — польский магнат, государственный и военный деятель, польный гетман коронный, основатель города Ивано-Франковск, воевода киевский.
 Потоцкий, Анджей Казимир (1861—1908) — польский аристократ, землевладелец и политический деятель.